Мальвина Бре (; ) — австрийский  (фортепиано), ученица, а затем на протяжении многих лет ассистент Теодора Лешетицкого.

Биография 
Работала с юными пианистами на ранней стадии, готовя их к занятиям у Лешетицкого, — среди таких её воспитанников Артур Шнабель, Пауль Витгенштейн, Игнац Фридман.

Наиболее известна музыкально-педагогическим трудом «Основы метода Лешетицкого» (; 1902), излагающим основные принципы наставнической деятельности Лешетицкого. Немецкий оригинал этого труда и впервые опубликованный в 1905 году английский перевод А. Элсона неоднократно переиздавались на протяжении всего XX века.

Примечания 

Википедия:Персоналии, не категоризованные по месту рождения